Открытый чемпионат Катовице 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах СКК Сподек.

Турнир-2016 является четвёртым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Катовице, Польша — с 4 по 10 апреля 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Анна Каролина Шмидлова
 Парный турнир —  Исалин Бонавентюре /  Деми Схюрс

Общая информация 
Под первым номером посева в одиночном турнире должна была сыграть Агнешка Радваньская (№ 2 в мире на тот момент), но польская теннисистка снялась с турнира из-за травмы плеча. Вторым номером посева стала прошлогодняя чемпионка Анна Каролина Шмидлова (№ 30 в мире). Словацкая теннисистка на этот раз проиграла уже в первом раунде француженке Полин Пармантье. Победу на турнире одержала ещё одна представительница Словакии Доминика Цибулкова, имевшая восьмой номер посева. В финале она переиграла пятую сеянную Камилу Джорджи. Для итальянки финал стал третьим подряд на местных соревнованиях и каждый раз она проигрывала матч за титул. В розыгрыше турнира приняло участие две представительницы России: Екатерина Александрова и Елизавета Куличкова. Обе россиянки проиграли во втором раунде.

В парном турнире главный приз завоевали японские теннисистки Мию Като и Эри Ходзуми. В финале они обыграли российский дуэт Валентина Ивахненко и Марина Мельникова. Прошлогодние чемпионки Исалин Бонавентюре и Деми Схюрс не защищали свой титул, однако Схюрс принимала участие в соревнованиях в альянсе с Оксаной Калашникова и в 1/4 финала проиграла будущим финалисткам турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминика Цибулкова обыграла  Камилу Джорджи со счётом 6-4, 6-0.
 Цибулкова выиграла 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джорджи сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= Камила Джорджи
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=0
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=8
|RD1-team02= Доминика Цибулкова
|RD1-score02-1=6|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Мию Като /  Эри Ходзуми''' обыграли  Валентину Ивахненко /  Марину Мельникову со счётом 3-6, 7-5, [10-8].
 Като и Ходзуми выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катовице
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Польша
Теннис
Апрель 2016 года
2016